Het Fins voetbalelftal speelde in totaal dertien interlands in het jaar 2001, waaronder vijf wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 2002 in Japan en Zuid-Korea, alle onder leiding van bondscoach Antti Muurinen. Finland eindigde als derde in groep 9, achter groepswinnaar Engeland en Duitsland, en plaatste zich daardoor niet voor de eindronde. Op de FIFA-wereldranglijst steeg Finland in 2001 van de 60ste (januari 2001) naar de 46ste plaats (december 2001).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 2001
Beker van Finland 2001

Fins voetbalelftal
2001